«Feel Like Makin’ Love» — песня Роберты Флэк, вышедшая в 1974 году.
Сингл возглавил американский хит-парад Billboard Hot 100, получил три номинации на премию Грэмми и золотую сертификацию RIAA в США.

История 
Вышедшая за девять месяцев до альбома с таким же названием, песня стала одним из величайших музыкальных успехов 1974 года, а также и за всю карьеру Роберты Флэк. Она поднялась на первое место в американском хит-параде Billboard Hot 100, став третьим чарттоппером Флэк, сделав её первой вокалисткой с 1940 года, которая возглавила чарт три года подряд. Сингл «Feel Like Makin 'Love» также провел пять недель на первом месте в соул-чарте Hot Soul Singles и две недели на вершине чартов Adult Contemporary в Канаде и в США. Флэк продюсировала пластинку под псевдонимом Rubina Flake. Песня получила три номинации на премию Грэмми: Лучшая запись года, Лучшая песня года и Лучшее женское вокальное поп-исполнение.

Награды и номинации

Grammy Awards 

|-
|-
|rowspan="2"| 1975
|rowspan="2"| «Feel Like Makin' Love» || Лучшая песня года || 
|-
| Лучшее женское вокальное поп-исполнение || 
|-

American Music Awards 

|-
|-
|rowspan="2"| 1975 |||  || Favorite Female Artist (Soul/R&B) || 
|-
| | «Feel Like Makin' Love» || Favorite Single (Soul/R&B) || 
|-

Хит-парады

Еженедельные чарты

Годовые итоговые чарты

Кавер-версии

Версия D’Angelo 
Свою кавер-версию песни записал американский нео-соул музыкант Ди Энджело для своего второго студийного альбома Voodoo (2000). Его кавер вышел 8 апреля 2000 года на лейбле Virgin Records в качестве пятого и финального альбомного сингла. Его кавер-версия была сделана с интенсивным использованием вокального мульти-трекинга. Первоначально эта версия планировалась как дуэт с R&B-певицей Лорин Хилл. Однако сотрудничество между Ди Энджело и Лорин Хилл было прервано, и вместо этого песня была записана в одиночку.

Другие каверы 
 Инструментальная джазовая версия была записана Bob James для его альбома One (1974) и достигла 88-го места в чарте Hot 100.
 Версию на эстонском языке записала музыкант и поэт Велли Йоонас, её кавер «Käes on aeg» вышел в 1980 году, но стал известен и популярен лишь после повторного релиза в 2015 году.
 Свой кавер в 1999 году записал Rick Braun.
 Вокальную версию записал George Benson для своего альбома 1983 года In Your Eyes, кавер достиг 28-го места в чарте Великобритании и 18-го места в Ирландии.
 Певица Lumidee записала кавер-версию в стиле регги для её альбома 2007 года Unexpected, которая в качестве сингла вместе с Shaggy достигла 90-го места в чарте Hot 100.
 Регги-версию записала группа The Dynamics для своего альбома 2007 года Version Excursions.
 Саксофонист Sam Levine записал кавер-версию в 2009 году.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Песни Роберты Флэк
Песни 1974 года
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Atlantic Records
Синглы Virgin Records
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot R&B/Hip-Hop Songs
Синглы, возглавлявшие Billboard Adult Contemporary
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM